L06 steht für:
 HMS Sheldrake (L06), britische Kriegssloop der Kingfisher-Klasse
 HMS Avon Vale (L06), britischer Begleitzerstörer der Hunt-Klasse (1939)

Siehe auch:
 L6

L06